Церква святої Параскеви П'ятниці — парафія і храм греко-католицької громади Козівського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Дибще Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У селі від XVI століття була стара дерев'яна церква, яку згодом продали до с. Плавуча, залишилася лише стара дерев’яна дзвіниця.

Засновано парафію у приналежності до київського православ'я наприкінці XVI століття. На початку XVIII століття вона перейшла у греко-католицизм. У 1870 році збудовано новий храм.

Архітектор був з Бережан, розписували храм майстри і учні Бережанської школи мистецтв.

Храми і парафія до 1949 року були приналежні до УГКЦ. З грудня 1989 року — знову в її лоні. У 1949 році парафію і храм державна влада примусила перейти до РПЦ, у якій вона перебувала до грудня 1989 року.

У 1938 році парафію візитував владика Никита Будка, у 1992 році — владика Михаїл Сабрига. 11 жовтня 1992 року проїздом із Зарваниці відвідував парафію владика Филимон Курчаба, у 1993 році — владика Юліан Вороновський (24 липня на похороні свого брага).

При парафії діють: Марійська і Вівтарна дружини, Парамонне братство, братство «Апостольство молитви», спільнота «Матері в молитві», церковне братство, сестринство.

На території парафії є каплиця, хрест на честь скасування панщини, статуя Матері Божої, Місійний хрест тощо.

Парохи 
 о. Михайло Бородайкевич (1872);
 о. Карло Телявський (1885);
 о. Барановський (1903—1908);
 о. Михайло Абрагамовський (з 1914);
 о. Василь Вербовецький (осінь—грудень 1949);
 о. Ярослав Смолка;
 о. Володимир Шанайда;
 о. Штокало;
 о. Романишин;
 о. Валерій Вознюк;
 о. В. Пісьо;
 o. Григорій Галайко;
 о. декан Дмитро Долішняк (грудень 1989—1992);
 о. Іван Кравець (з 1992).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Дибще
Церкви Святої Параскеви П'ятниці
Культові споруди, побудовані 1870
засновані в Україні 1870